

Patronymes 
Khomiakov (masculin ; ) ou Khomiakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Khomiakov (1804-1860), poète et slavophile russe
  (1850-1925), homme politique russe, fils du précédent
 Valeria Khomiakova (1914-1942), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale

Patronyme russe